Agersnap er efternavn til flere personer:

Personer med efternavnet 
 Hans Agersnap, dansk maler
 Harald Agersnap, dansk pianist, violoncellist, komponist og dirigent
 Hanne Agersnap, dansk politiker
 Sigurd Agersnap, dansk politiker